Byeon Hee-bong (hangul : ) est un acteur sud-coréen, né le  à Jangseong dans la province du Jeolla du Sud.

Biographie

Filmographie

Films 
 

 1980 : Dull Servant Pal Bul-chul - 팔불출
 1983 : Hotel at 00:00
 1985 : A Man With Color - 색깔있는 남자
 1986 : No Woman Is Afraid of the Night - 여자가 밤을 두려워 하랴
 1986 : Eunuch - 내시
 1988 : The World of Women - 여자 세상
 1988 : Karma - 업
 1988 : We Are Going to Geneva Now - 우리는 지금 제네바로 간다
 1993 : A Surrogate Father - 씨내리
 2000 : Barking Dogs Never Bite (플란다스의 개) de Bong Joon Ho : 
 2001 : Volcano High - 화산고
 2003 : Teacher Mr. Kim - 선생 김봉두
 2003 : Scent of Love - 국화꽃 향기
 2003 : Spring Breeze (불어라 봄바람) de Jang Hang Jun : Écrivain Noh
 2003 :  () de Bong Joon-ho : le sergent Koo Hee-bong
 2004 : Sisily 2km (시실리 2km) de Shin Jeong-won : Byeon No In 
 2004 : Au revoir, UFO (안녕! 유에프오) de Kim Jin Min 
 2004 : Lovely Rivals (여선생 vs 여제자) de Jang Gyu Seong : Le proviseur
 2005 : Another Public Enemy - 공공의 적 2
 2005 : Crying Fist (주먹이 운다) de Ryoo Seung-wan : l'entraîneur de Sang-hwan
 2005 : Detective Mr. Gong - 공필두
 2006 :  () de Bong Joon-ho : Park Hee-bong
 2006 : Mission Sex Control (Live Good) - 잘 살아보세
 2007 : Small Town Rivals - 이장과 군수
 2008 : The Devil's Game (더 게임) de Yun In Ho : Kang No-sik
 2009 : Lifting King Kong - 킹콩을 들다
 2009 : Searching for the Elephant - 펜트하우스 코끼리
 2010 : Haunters (초능력자) de Kim Min-suk : Jeong-sik
 2011 : In Love and War - 적과의 동침
 2012 : I Am the King
 2012 : The Spy - 간첩
 2013 : Mr.Go (미스터고) de Kim Yong Hwa : Grand-père de Wei Wei
 2017 : Okja () de Bong Joon-ho (tournage)

Séries télévisées 

 1971 : Chief Inspector (수사반장)
 1973 : 113 Investigation Division (113 수사본부)
 1979 : Anguk-dong Madam (안국동 아씨)
 1981 : New Madam (새 아씨)
 1981 : The 1st Republic (제1공화국)
 1982 : Market People (시장 사람들)
 1983 : Muyeog-wang Choebongjun (무역왕 최봉준)
 1983 : Sunflower in Winter (겨울 해바라기)
 1983 : 500 Years of Joseon : The King of Chudong Palace (조선왕조 오백년 - 설중매)
 1985 : The Season of Men (남자의 계절)
 1986 : 500 Years of Joseon : Namhan Mountain Castle (조선왕조 오백년 - 남한산성)
 1987 : Beautiful Tryst (아름다운 밀회)
 1987 : Three Women (세 여인)
 1988 : 500 Years of JoseonThe Memoirs of Lady Hyegyeong (조선왕조 오백년 - 한중록)
 1988 : Our Town (우리 읍내)
 1989 : The 2nd Republic (제2공화국)
 1989 : The Fifth Row (제5열)
 1989 : Heritage (유산)
 1990 : 머슴아와 가이내
 1991 : Eyes of Dawn (여명의 눈동자)
 1991 : Three Day Promise (3일의 약속)
 1991 : We're Middle Class (우리는 중산층)
 1993 : 시인을 위하여
 1993 : Walkingto Heaven (걸어서 하늘까지)
 1993 : The 3rd Republic (제3공화국)
 1993 : MBC Best Theater "Soon-dal and Byung-gu and Ok-joo" (MBC 베스트극장 - 순달씨와 병구씨와 옥주양)
 1993 : 달빛 고향
 1994 : Close Your Eyes (한쪽 눈을 감아요)
 1995 : 인연이란
 1995 : Seoul Nocturne - 서울 야상곡

Liens externes  
  
  
  
  Byeon Hee-bong sur HanCinema
 Byeon Hee-bong sur Nautiljon (Filmographie)

Acteur sud-coréen
Naissance en juin 1942
Naissance dans le Jeolla du Sud